hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Floyd (ang. Floyd County) w USA, w stanie Wirginia